

Льок-Йоль — річка у Республіці Комі, права притока Когеля
 Льок-Йоль — річка у Республіці Комі, права притока Мартюра